Ли́нвилл () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1928) — американская актриса кино и телевидения, соосновательница .
  (род. 1948) — мэр г. Беллингхем (штат Вашингтон) с 2012 по 2020 гг.
 Линвилл, Ларри (1939—2000) — американский актёр кино и телевидения.

Топоним 
Австралия
  — городок в Квинсленде.
США
  — поселение в Виргинии.
  — водохранилище в Кентукки.
  — поселение в Северной Каролине.
  — река в Северной Каролине.
  — водопад на реке.
Составные топонимы
  — заповедник в Северной Каролине.

См. также 
 Лин
 Линнвилл
 Линтон